Dariusz Hajn (1964–1995) – polski wokalista punkrockowego zespołu Dezerter w latach 1981–1986.
 Zbigniew Hajn – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego.